Saturnin, le nom de baptême de plusieurs saints.
 Saturnin de Marseille, film d'Yvan Noé (1939).
 Les Aventures de Saturnin, série télévisée française.
 Saturnin le canard, héros de la série.
 Michel Saturnin (né en 1948), joueur de rugby français.